Минус фунт (МФ) - название системы нормализации и удержания массы тела (веса), предложенной в 2010 году спортивным нутрициологом Виктором Меркатором. Система, как и предложенная ранее (в 1983 году программистом Джоном Уокером) Диета хакера, основывается на инженерном подходе с использованием принципов отрицательной обратной связи и теории автоматического управления. Система опубликована в ряде популярных диетологических журналов и широко используется следящими за своим весом людьми, на основе своей безопасности и отсутствия экстремизма в рекомендациях. Похудевшие на системе люди охотно делятся своим опытом нормализации веса в периодических изданиях.

Принципы отрицательной обратной связи в диетологии 
В диетологии, при регулировании калорийности рациона питания, отрицательная обратная связь (ООС) заключается в том, что калорийность рациона изменяется таким образом, чтобы масса тела (МТ) худеющего, набирающего массу или удерживающего достигнутую массу тела человека изменялась согласно заранее заданному закону. Тем самым, отрицательная обратная связь противодействует изменению влияющих на МТ параметров (физической активности человека, изменения условий труда, характеристик внешней среды, психоэмоционального состояния и пр.).
  
Еще ранее принципами ООС воспользовались организаторы известного Миннесотского голодного эксперимента, регулируя калорийность рациона 36 участников эксперимента таким образом, чтобы на основном этапе эксперимента (6 месяцев) каждый из участников, вне зависимости от исходного веса, похудел на 25% МТ. 
  
Разница между подходами к похудению может заключаться в принципах очистки полезного сигнала (МТ) от «шума» (флуктуаций, вызванных случайными причинами, в частности, изменением водно-солевого баланса) и длительности периода квантования по времени.

Очистка сигнала от шума 
В Диете хакера период квантования выбран в месяц, в МФ в неделю, что позволяет более оперативно реагировать на изменившиеся условия. Очистка сигнала от шума в Диете хакера происходит на основе метода скользящей средней (известного как инструмент выявления тренда курсов валют и ценных бумаг на финансовых рынках), в МФ от вычисления средних отказались, и пользуются известными из курса математической статистики робастными методами определения положения. Наиболее простой метод – оценка недельного изменения МТ по медиане.
  
В системе МФ человек, как и в Диете хакера, взвешивается ежедневно. По завершению очередной недели оценивается медиана 7 значений МТ, и это значение считается типичной МТ недели. Сравнив типичную МТ последней недели с типичной МТ предпоследней недели, можно получить оценку недельного изменения МТ. 
  
Это недельное изменение сравнивается с желаемым (заданным) изменением, и по выявленному расхождению корректируется (в нужную сторону) калорийность рациона питания, исходя из наложенного ограничения изменять калорийность не более, чем на 100 килокалорий (ккал). Возможны и более совершенные системы оценки недельного изменения МТ и коррекции калорийности, изложена наиболее простая и доступная.

В качестве примера 
В качестве примера, если типичная МТ последней недели составила 87,6 кг, предпоследней 87,0 кг, недельное изменение МТ (похудение) составляет 600 г. При заданном недельном похудении на 400 г (это наиболее оптимальное значение) «задание» превышено на 200 г, что, исходя из принятой энергетической ценности депонированной жировой ткани 7 ккал/г, требует коррекции калорийности на 200 ккал в сторону повышения. Но исходя из ограничения в 100 ккал, калорийность увеличивается всего на 100 ккал. 
  
При этом, за основу изменения калорийности берется не калорийность последней недели, а средняя арифметическая калорийность двух последних недель. Если, по примеру выше, калорийность последней недели составляла 2100 ккал, а предпоследней 2000 ккал, то на 100 ккал увеличивается средняя калорийность 2050 ккал, и предстоящую неделю необходимо питаться на 2150 ккал.
  
Далее процесс повторяется еженедельно по описанному образцу. График похудения по системе МФ, в отличие от похудения на постоянной калорийности, где похудение происходит неравномерно,  и, как правило, с замедлением первоначально высоких темпов похудения, на МФ похудение идет по прямой линии, т.е. равномерно, вследствие действия ООС.

Примечания 

Диеты
Похудение